Ranca Bungur (plaats), een plaats in Indonesië
Ranca Bungur (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing